Ниже представлен список округов и  американского штата Мэриленд.

Общие данные 
Мэриленд состоит из 23 округов и одного независимого города Балтимор, который не входит ни в один округ и является полностью самостоятельной административно-территориальной единицей второго уровня.
Население Мэриленда составляет  человек (2018), площадь —  (в т. ч. суша — ). Таким образом (с учётом независимого города Балтимор), среднее количество жителей округа —  человек, средняя площадь округа — 1339 км² (в т. ч. суша — 1058 км²), средняя плотность населения — 238 чел./км².
Три округа Мэриленда входят в первую двадцатку списка округов США с самым высоким доходом, занимая 2-ю, 17-ю и 18-ю строчки.
Многие округа штата Мэриленда названы в честь родственников , которые владели колонией Мэриленд с 1634 по 1771 год.
Округа по веку основания
 XVII век — 11 округов
 XVIII век — 9 округов
 XIX век — 4 округа

«Рекордсмены» (без учёта независимого города Балтимор)

 Самый большой округ (по общей площади) — Дорчестер, 2546 км² (в. т. ч. суша — 1401 км²).
 Самый большой округ (по площади суши) — Фредерик, 1730 км² (в. т. ч. суша — 1700 км²).
 Самый маленький округ (по общей площади) — Хауард, 655 км² (в. т. ч. суша — 650 км²).
 Самый маленький округ (по площади суши) — Калверт, 894 км² (в. т. ч. суша — 552 км²).
 Округ с наибольшим количеством жителей — Монтгомери, 1 058 810 чел.
 Округ с наименьшим количеством жителей — Кент, 19 384 чел.
 Округ с наибольшей плотностью населения — Монтгомери, 833,7 чел./км².
 Округ с наименьшей плотностью населения — Гарретт, 17,4 чел./км².
 Самый старый округ — Сент-Мэрис, образован в 1637 году.
 Самый молодой округ — Гарретт, образован в 1872 году.
 Самый северный округ — 8 округов
 Самый восточный округ — Вустер
 Самый южный округ — Сомерсет
 Самый западный округ — Гарретт

Список 
Сортировка по умолчанию — по названию округа (города Балтимор), по алфавиту. Также любой столбец можно отсортировать по алфавиту (по убыванию-возрастанию), нажав на чёрные треугольники в заглавии столбца.

 См. также 
 
 
 Список округов и населённых пунктов Мэриленда по доходу на душу населения 
 

 Примечания 

 Литература 
 Роберт Дж. Браггер. «Maryland: A Middle Temperament, 1634–1980» (1988), изд. Johns Hopkins University Press, ISBN 0-8018-3399-X
 Джозеф Натан Кейн, Чарльз Кёрри Айкен. «The American Counties: Origins of County Names, Dates of Creation, and Population Data, 1950—2000» (2005), изд. Scarecrow Press, 529 с., ISBN 9780810850361

 Ссылки 
 Округа Мэриленда  на сайте msa.maryland.gov
 Округа Мэриленда: население (2000), площадь, окружные центры, год основания  на сайте naco.org Архивировано из первоисточника 25 октября 2007

Мэриленд
Округа